Bots (band), een Nederlandstalige band (popmuziek)
 Bots (EDI-software), een opensourcevertaler voor EDI (software)
 Bot (computerprogramma), een automatisch of half-automatisch computerprogramma

Personen 
 Johannes Baptista Bots (1806-1874), Nederlands rechter en politicus
 Johannes Baptista Bots (1838-1915), Nederlands priester en deken
 Marcel Bots (1925-1995), Belgisch historicus

Zie ook 
 Bot (doorverwijspagina)